Торрихос () :

 Торрихос, Густаво (род. 1962) — испанский пловец.
 Торрихос, Омар (1929—1981) — государственный и военный деятель Панамы, бригадный генерал.
 Торрихос, Пабло (род. 1992) — испанский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке.
 Торрихос, Хосе-Мария (1791—1831) — испанский военный деятель, участник войны за независимость Испании.
 Торрихос Эспино, Мартин (род. 1963) — президент Панамы в 2004—2009 годах.

 Торрихос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Торрихос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Толедо в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.